Birgi steht für:

 Birgi (Fluss), Fluss in Italien
 Birgi (Marsala), Fraktion von Marsala, Italien
 Birgi (Misiliscemi), Fraktion von Misiliscemi, Italien
 Birgi (Ödemiş), Stadtteil der Kreisstadt Ödemiş, Türkei
 Birgi (Urla), Ort in Urla, Türkei

Siehe auch:
 Aeroporto di Trapani-Birgi, Flugplatz an der Westküste Siziliens in Italien, siehe Flughafen Trapani